Avalon Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Avalon Hills (Indiana)
 Avalon Hills (Virginia)

Siehe auch:
 Avalon Hill, US-amerikanischer Hersteller von Gesellschaftsspielen